Guanlingsaurus is een uitgestorven geslacht van shastasauride ichthyosauriërs uit het Laat-Trias van China.

De lichaamslengte was tot tien meter, met een brede, driehoekige schedel met een korte en tandeloze snuit. Het is bekend van een enkele soort, Guanlingsaurus liangae. Het holotype, GMR 014, werd gevonden in de Falang-formatie uit het Carnien-tijdperk van Guanling County in de provincie Guizhou. Het geslacht en de soort werden voor het eerst genoemd in 2000 op basis van dit onvolledig volwassen skelet. Meer complete skeletten werden beschreven in 2011 en een compleet skelet van een juveniel exemplaar werd beschreven in 2013. 

In 2011 werd Guanlingsaurus liangae toegewezen aan het geslacht Shastasaurus, dat twee soorten uit Noord-Amerika omvat die bekend zijn van completere fossielen dan Guanlingsaurus. De beschrijving van het juveniele exemplaar in 2013 onthulde echter verschillende kenmerken die G. liangae onderscheiden van Shastasaurus-soorten, en de naam werd hersteld.

Ichthyosauria